Lauro ima više značenja:
 Lauro
 Lauro (Kazerta)
 Lauro (Ređo di Kalabrija)
 Lauro (Trevizo)